Alionematichthys —  рід ошибнеподібних риб родини  Bythitidae. Це дрібні рибки, що поширені на півночі Індійського та на заході Тихого океанів.

Види 
Рід налічує 11 видів:
 Alionematichthys ceylonensis Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys crassiceps Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys minyomma (Sedor & Cohen, 1987)
 Alionematichthys phuketensis Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys piger (Alcock, 1890)
 Alionematichthys plicatosurculus Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys riukiuensis (Aoyagi, 1954) (Bigeye cusk)
 Alionematichthys samoaensis Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys shinoharai Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys suluensis Møller & Schwarzhans, 2008
 Alionematichthys winterbottomi Møller & Schwarzhans, 2008

Примітки 

Bythitidae
Роди риб